Cet article relate le parcours de l'équipe d'Argentine lors de la Coupe du monde de football 1998 organisée en France du 10 juin au .

Effectif

Qualifications 

|}

Coupe du monde - Groupe H 

Classement

Argentine - Japon

Argentine - Jamaïque

Argentine _ Croatie

Huitièmes de finale

Argentine-Angleterre

Quarts de finale

Pays-Bas-Argentine

Référence 

1998
Argentine
Sport en Argentine en 1998